Europapress oder Europa Press bezeichnet 
 Europapress (Nachrichtenagentur), eine ehemalige deutsche Nachrichtenagentur
 Europa Press, eine spanische Nachrichtenagentur
 Europapress Holding, ein kroatischer Verlag